Peter Wright peut désigner :

 Bienheureux Peter Wright (1603-1651), un prêtre jésuite anglais du , martyr ;
 Peter Wright, un lutteur britannique spécialiste de lutte libre ;
 Peter Wright (1916-1995), un officier anglais de contre-espionnage ;
 Peter Wright (1931-2002), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Peter Wright (1967-), un joueur de rugby à XV écossais ;
 Peter Wright (1970-), un joueur de fléchettes écossais.